

Wydarzenia 

 Afryka
 wybuchła wojna pomiędzy Rzymem a Jugurtą, królem Numidii
 Azja
 Chiny podbiły Wietnam
 Europa
 Lex Thoria w Rzymie (data sporna lub przybliżona)